Bei den Olympischen Sommerspielen 2000 in Sydney gab es Wettbewerbe im
 Hallen-Volleyball und
 Beachvolleyball.